Le président de la Chambre des Communes peut faire référence à :
Président de la Chambre des Communes (Royaume-Uni)
Président de la Chambre des communes du Canada
 (de 1921 à 1972)